Emilio Mola (1887–1937), Spaans militair.
Mola-zwangerschap.
Mola di Bari, gemeente in Italië.
Mola (geslacht), een geslacht van vissen, zie onder andere maanvis (Mola mola).
Mola (textiel), een van oorsprong Indiaanse decoratietechniek uit Panama en Colombia